Mjögtjärn kan syfta på:
Mjögtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Mjögtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,

Se även
Mjögsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn